Списки авиакомпаний разбиты по странам и сгруппированы по частям света. Они включают в себя как действующие, так и прекратившие деятельность авиакомпании.

Австралия и Океания 
 Список авиакомпаний Австралии
 Список авиакомпаний Вануату
 Список авиакомпаний Кирибати
 Список авиакомпаний Маршалловы острова
 Список авиакомпаний Науру
 Список авиакомпаний Новой Зеландии
 Список авиакомпаний Палау
 Список авиакомпаний Папуа-Новая Гвинея
 Список авиакомпаний Самоа
 Список авиакомпаний Соломоновы острова
 Список авиакомпаний Тонга
 Список авиакомпаний Тувалу
 Список авиакомпаний Федеративные Штаты Микронезии
 Список авиакомпаний Фиджи

Азия 
 Список авиакомпаний Афганистана
 Список авиакомпаний Бахрейна
 Список авиакомпаний Вьетнама
 Список авиакомпаний Израиля
 Список авиакомпаний Индии
 Список авиакомпаний Индонезии
 Список авиакомпаний Ирана
 Список авиакомпаний Казахстана
 Список авиакомпаний Камбоджи
 Список авиакомпаний Киргизии
 Список авиакомпаний Китая
 Список авиакомпаний КНДР
 Список авиакомпаний Монголии
 Список авиакомпаний Непала
 Список авиакомпаний Объединённых Арабских Эмиратов
 Список авиакомпаний Пакистана
 Список авиакомпаний Таджикистана
 Список авиакомпаний Таиланда
 Список авиакомпаний Тайваня
 Список авиакомпаний Туркмении
 Список авиакомпаний Узбекистана
 Список авиакомпаний Южной Кореи
 Список авиакомпаний Японии

Африка 
 Список авиакомпаний Алжира
 Список авиакомпаний Анголы
 Список авиакомпаний Бенина
 Список авиакомпаний Ботсваны
 Список авиакомпаний Буркина-Фасо
 Список авиакомпаний Бурунди
 Список авиакомпаний Габона
 Список авиакомпаний Гамбии
 Список авиакомпаний Ганы
 Список авиакомпаний Гвинеи
 Список авиакомпаний Гвинеи-Бисау
 Список авиакомпаний Джибути
 Список авиакомпаний Египта
 Список авиакомпаний Замбия
 Список авиакомпаний Зимбабве
 Список авиакомпаний Кабо-Верде
 Список авиакомпаний Камеруна
 Список авиакомпаний Кении
 Список авиакомпаний Коморских Островов
 Список авиакомпаний Демократической Республики Конго
 Список авиакомпаний Республики Конго
 Список авиакомпаний Кот-д’Ивуара
 Список авиакомпаний Лесото
 Список авиакомпаний Либерии
 Список авиакомпаний Ливии
 Список авиакомпаний Маврикия
 Список авиакомпаний Мавритании
 Список авиакомпаний Мадагаскара
 Список авиакомпаний Малави
 Список авиакомпаний Мали
 Список авиакомпаний Марокко
 Список авиакомпаний Мозамбика
 Список авиакомпаний Намибии
 Список авиакомпаний Нигера
 Список авиакомпаний Нигерии
 Список авиакомпаний Руанды
 Список авиакомпаний Сан-Томе и Принсипи
 Список авиакомпаний Сейшельских островов
 Список авиакомпаний Сенегала
 Список авиакомпаний Сомали
 Список авиакомпаний Судана
 Список авиакомпаний Сьерра-Леоне
 Список авиакомпаний Танзании
 Список авиакомпаний Того
 Список авиакомпаний Туниса
 Список авиакомпаний Уганды
 Список авиакомпаний ЦАР
 Список авиакомпаний Чада
 Список авиакомпаний Экваториальной Гвинеи
 Список авиакомпаний Эритреи
 Список авиакомпаний Эсватини
 Список авиакомпаний Эфиопии
 Список авиакомпаний ЮАР
 Список авиакомпаний Южного Судана

Европа 
 Список авиакомпаний Австрии
 Список авиакомпаний Азербайджана
 Список авиакомпаний Албании
 Список авиакомпаний Андорры
 Список авиакомпаний Армении
 Список авиакомпаний Белоруссии
 Список авиакомпаний Бельгии
 Список авиакомпаний Болгарии
 Список авиакомпаний Боснии и Герцеговины
 Список авиакомпаний Ватикана
 Список авиакомпаний Великобритании
 Список авиакомпаний Венгрии
 Список авиакомпаний Германии
 Список авиакомпаний Грузии
 Список авиакомпаний Дания
 Список авиакомпаний Ирландии
 Список авиакомпаний Испании
 Список авиакомпаний Италии
 Список авиакомпаний Кипра
 Список авиакомпаний Косова
 Список авиакомпаний Латвии
 Список авиакомпаний Литвы
 Список авиакомпаний Лихтенштейна
 Список авиакомпаний Люксембург
 Список авиакомпаний Молдавии
 Список авиакомпаний Мальты
 Список авиакомпаний Монако
 Список авиакомпаний Нидерландов
 Список авиакомпаний Норвегии
 Список авиакомпаний Польши
 Список авиакомпаний Португалии
 Список авиакомпаний России
 Список авиакомпаний Румынии
 Список авиакомпаний Сан-Марино
 Список авиакомпаний Северная Македония
 Список авиакомпаний Сербии
 Список авиакомпаний Словакии
 Список авиакомпаний Словении
 Список авиакомпаний Турции
 Список авиакомпаний Украины
 Список авиакомпаний Финляндии
 Список авиакомпаний Франции
 Список авиакомпаний Черногории
 Список авиакомпаний Чехии
 Список авиакомпаний Швейцарии
 Список авиакомпаний Швеции
 Список авиакомпаний Эстонии

Северная Америка 
 Список авиакомпаний Северной Америки
 Список авиакомпаний Канады
 Список авиакомпаний Кубы
 Список авиакомпаний Мексики
 Список авиакомпаний Никарагуа
 Список авиакомпаний США
 Список авиакомпаний Тринидада и Тобаго
 Список авиакомпаний Ямайки

Южная Америка 
 Список авиакомпаний Аргентины
 Список авиакомпаний Боливии
 Список авиакомпаний Бразилии
 Список авиакомпаний Венесуэлы
 Список авиакомпаний Гайаны
 Список авиакомпаний Колумбии
 Список авиакомпаний Парагвая
 Список авиакомпаний Перу
 Список авиакомпаний Суринама
 Список авиакомпаний Уругвая
 Список авиакомпаний Чили
 Список авиакомпаний Эквадора

См. также 
 Список крупнейших авиакомпаний мира

а
Авиакомпании
Авиакомпании